A lista az országok listájának bruttó hazai termék szerint rendezett változata a 2019-es adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet otthon előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra.

A táblázat a Nemzetközi Valutaalap 194 tagországa és az Európai Unió 2019-es adatait foglalja magában; az adatok millió amerikai dollárban értendők.

Hiányzik a listáról Szíria, Kuba, Észak-Korea, valamint néhány kisebb állam (Andorra, Liechtenstein, Monaco, és Vatikán).

Jegyzetek

Források
 Country list, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2020. október (IMF adatbázis)
 World, EU and Euro area, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2020. október (IMF adatbázis)

Kapcsolódó szócikkek

 Országok GDP szerinti listája (PPP)
 Országok egy főre jutó GDP szerinti sorrendje
 Európai országok GDP szerinti listája

Gazdaság
GDP